Гулдинг () — фамилия, топоним. Гулдинг, Анна (род. 1992) — новозеландская хоккеистка.
 Гулдинг, Грэнтли (1874—1944) — британский легкоатлет.
 Гулдинг, Джордж (1885—1966) — канадский легкоатлет.
 Гулдинг, Эдмунд (1891—1959) — британский кинорежиссёр и сценарист, работавший в Голливуде.

 Топонимы 
 Гулдинг — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эскамбиа (штат Флорида, США).

См. также